La expresión Vidas privadas puede referirse a:

 Vidas privadas (1930), obra de teatro del dramaturgo británico Noël Coward; o
 Vidas privadas (2001), película hispano-argentina, dirigida por Fito Páez.